Retrato de un caballero desconocido, considerado en torno a 1605, y realizado en óleo sobre lienzo, es un retrato obra de El Greco, que consta con el número 141 en el catálogo razonado de obras de este pintor, realizado por su especialista Harold Wethey.

Análisis de la obra 
 Pintura al óleo sobre lienzo; 74 x 47 cm.;1605 circa; Pollok House;Glasgow.
 Firmado con letras cursivas griegas, sobre el hombro derecho, de forma fragmentaria: δομήνικος Θεοτοκóπουλος ε'ποíει

Este lienzo demuestra una representación objetiva del personaje, y está totalmente terminado. El personaje es un hombre maduro, pero no viejo, que mira al espectador con franqueza, mientras apoya su mano derecha en la cintura. Su cabeza destaca sobre la blanca lechuguilla, cuyo diseño se repite en el puño visible.  

Esta pintura fue algo recortada por los cuatro costados, perdiéndose parte de la mano derecha, en la parte inferior del cuadro.  Sin embargo, en agosto de 1981, unas radiografías revelaron que el lienzo fue ampliado en la parte inferior. El tratamiento pictórico de la mano y del puño es bastante diferente al del resto del cuadro. No parece que esta ampliación fuera obra del Greco, sino que la parte añadida probablemente fue realizada más tarde. 

A diferencia de La dama de armiño -la otra pintura del maestro cretense en Pollok House- este retrato masculino está firmado por El Greco, y su autoría nunca ha sido seriamente cuestionada. La identidad del caballero, como la de muchos retratos del Greco, no se conoce. El lienzo es un estudio penetrante del carácter del personaje. Esta tensión psicológica, el alargamiento de la forma y el tratamiento de la pintura sugieren una datación bastante tardía en la carrera del pintor. La mayoría de los críticos aceptan una fecha de la década de 1590, aunque Wethey la adelanta a circa 1605.

Procedencia
 Gabriel Bermúdez, Toledo,
 Comprado por el Barón Taylor;
 Luis Felipe I de Francia,
 Galerie Espagnole, Louvre, París, 1838-48;
 Venta de los bienes de Luis Felipe, Christie's, Londres, 1853, lot 22, anomenat 'Portrait of a Gentleman of the time of Philip III', by D. Théocopuli,
 Comprado por Colnaghi, £10; Sir William Stirling Maxwell;
 Por herencia, a su hijo, Sir John Stirling Maxwell;
 Por herencia, a su hija, Mrs Anne Maxwell Macdonald,
 Donación de Mrs Anne Maxwell Macdonald, año 1967.

Referencias

Bibliografía 
 WETHEY, Harold Edwin; El Greco y su Escuela (Volumen-II) ; Ediciones Guadarrama; Madrid-1967.
 MARAÑÓN, Gregorio; El Greco y Toledo ; RBA Historia; Barcelona-2014; ISBN 978-84-9056-112-6
 GUDIOL, José; Doménikos Theotokópoulos, El Greco; Ediciones Polígrafa, S.A.; Barcelona-1982; ISBN 84-343-0031-1

Enlaces externos 

Retrato de caballero desconocido (ca. 1605)
Pintura de España del siglo XVII
Retratos